Гу́двін () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Гудвін (прізвище)

Топонім 

 Гудвін () — місто у США, в окрузі Дул штату Південна Дакота.
  () — безлюдний острів Канадського Арктичного архіпелагу.